Elevator (single), een single van Flo Rida.
Elevator (2008), een Roemeense tragikomische film uit 2008 onder regie van George Dorobantu.
Elevator (2011), een Amerikaanse thriller uit 2011 onder regie van Stig Svendsen.
Het Engelse woord voor Lift (transport).
Graanzuiger.
Jakobsladder (transport), een hulpmiddel bij transport.